Palacz zwłok – powieść Ladislava Fuksa
 Palacz zwłok – film z 1968 w reżyserii Juraja Herza, adaptacja powieści